Friedrich Niethammer ist der Name folgender Personen:

*Friedrich Niethammer (Maschinenbauingenieur) (1874–1947), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
Friedrich Niethammer (Staatsanwalt) (1942–1996), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
Friedrich Immanuel Niethammer (1766–1848), deutscher Philosoph und Theologe